

Зелениці — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зелениці — село в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства